Gazebo bezeichnet:
 Gazebo (Architektur), ein Aussichtstürmchen, Sommerhaus oder einen Pavillon in einem Garten
 Gazebo (Musiker) (* 1960; Paul Mazzolini), italienischer Musiker
 The Gazebo, deutscher Titel Die Nervensäge (Film), US-amerikanischer Spielfilm von George Marshall (1959)